Sezon 2012/2013 to 34 sezon w historii Widzewa Łódź w najwyższej klasie rozgrywek.

Przygotowania do sezonu

Rozegrane sparingi w czasie przygotowań

Transfery

Do Widzewa

Z Widzewa

Skład na jesień 2012 
Źródło:

Przygotowania do rundy rewanżowej

Rozegrane sparingi w czasie przygotowań

Transfery

Do Widzewa

Z Widzewa

Rozegrane mecze 
Stan po 23 kolejce.

Strzelcy

Ekstraklasa

Klasyfikacja asystentów

Ekstraklasa

Kartki

Ekstraklasa

Puchar Polski

Rozgrywki

Liga

Miejsce Widzewa po danej kolejce

Tabela

Tabela 

||rowspan=11 style="background-color:white;"|

Puchar Polski

1/16 finału

Przypisy 

2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
Widzew Łódź